Response steht für:
 Response, das Verhalten eines Menschen infolge von aufgenommenen Reizen, siehe Reiz-Reaktions-Modell
 Response, die Reibung der Schnur an der Innenseite eines Jo-Jos
 Response (Judentum), rechtliche Anfragen an eine jüdische halachische Autorität
 Response (Marketing), im Direktmarketing das Verhältnis zwischen Reaktion und ausgegebenen Exemplaren einer Werbemaßnahme
 die Antwort des Servers auf eine Anforderung eines Clients im Client-Server-Modell